Aceasta este lista celor 894 comune din departamentul Pas-de-Calais din Franța.

(CUA) Communauté urbaine of Arras, creată în 1998.
(CALL) Communauté d'agglomération de Lens-Liévin, creată în 2000 (cea mai mare populație).
(CAHC) Communauté d'agglomération of Hénin-Carvin, creată în 2001.
(CAC) Communauté d'agglomération of Calaisis, creată în 2001.
(CAB) Communauté d'agglomération du Boulonnais, creată în 2000.
(ACom) Communauté d'agglomération de l'Artois, creată în 2002 (cea mai mare suprafață)

Pas-de-Calais